Пэрротт или Парротт () — английская фамилия.

Известные носители:
 Пэрротт, Тревис (род. 1980) — американский профессиональный теннисист, специализирующийся на игре в парном разряде.
 Парротт, Трой (род. 2002) — ирландский футболист.
 Пэрротт, Уильям (1843—1915) — американский художник и литограф.
 Пэрротт, Эндрю (род. 1947) — английский дирижёр и музыковед.

См. также 
 Пэррот
 Parrot — виртуальная машина.

Примечания